Одоридзи — знаки японского письма, означающие удвоение иероглифа или слога.

В японском языке одоридзи называют: , , , . Одоридзи используются для того, чтобы избежать повторного написания иероглифов. Например, слово хитобито, «люди», обычно пишется «人々», при этом используется кандзи «人» и значок повторения «々»; написание «人人» встречается реже. В японском есть три вида одоридзи для трёх используемых в языке письменностей: «々» — для кандзи, «ゝ» — для хираганы и «ヽ» — для катаканы; однако сегодня используется почти исключительно значок для кандзи.

В китайском языке тоже существует значок «々», его используют в скорописи аналогично японскому, однако он совершенно не встречается в печати и формализованных текстах, когда японцы предпочитают именно запись с одоридзи. В вертикально написанном тексте для замены дублирующегося иероглифа может использоваться значок «〃».

История 

Знаки повтора используются в Китае уже более двух тысяч лет. На бронзовом сосуде времени династии Чжоу, изображённом справа, «子二孫二寶用» записано с двумя знаками 二 (два) для обозначения повтора «子子孫孫寶用».

Кандзи 

Символ повтора кандзи иногда называется нома, так как напоминает значки катаканы но (ノ) и ма (マ). На самом деле символ происходит от скорописной записи иероглифа 仝, вариантного к 同. В вертикальном письме иногда используется знак «〻» (U+303B).

В китайском языке повтор символа означает усиление смысла, хотя имеется и исключение: 人 жэнь — человек, 人人 жэньжэнь — все.

Хотя в японском языке нет грамматической формы множественного числа, оно иногда может быть образовано повторением кандзи:

 人 хито — человек; 人々 хитобито — люди;
 山 яма — гора; 山々 ямаяма — горы.

Некоторые слова при удвоении меняют значение:

 個 ко — нечто, штука; 個々 коко — по одному, по отдельности (как в китайском языке);
 時 токи — время; 時々 токидоки — иногда (в китайском языке 時時 шиши — «часто»);
 翌日 ёкудзицу — на следующий день; 翌々日 ёку-ёкудзицу — через два дня.

Одоридзи не используются, когда это не оправдано этимологически (по происхождению), например:

 民主 минсю, «демократический» + 主義 сюги, «доктрина» = 民主主義 минсюсюги — демократия. Сокращение не используется.

Кана 

В кане используются различные одоридзи для хираганы (ゝ) и для катаканы (ヽ). В старинных японских текстах одоридзи для каны использовались очень широко, а сегодня почти не используются, хотя могут появляться в записках и других неформальных записях. Знак для хираганы иногда используется в личных именах, например, さゝき Сасаки или おゝの О:но.

Одоридзи для каны повторяют только неозвонченные слоги, поэтому могут присоединять значок озвончения нигори (и ханнигори); примером может служить имя みすゞ Мисудзу, также эта специфическая особенность есть в полном названии фирмы . Если предстоящий слог содержит озвончение, например, в じじ дзидзи, то точно так же отмечается и озвончение одоридзи — じゞ, а не じゝ, которое из-за базовой неозвонченности одоридзи следует читать как дзиси.

Повторение нескольких знаков 

Вдобавок к знакам, удваивающим одну мору, имеются и знаки удвоения двух мор. Они используются только в вертикальном письме, а в современном японском совершенно не используются. Вертикальный знак 〱 (глухой) и 〲 (звонкий) напоминают знак каны ку (く), поэтому они называются . Они удлинены примерно вдвое, по сравнению с обычными знаками. Когда нужно изобразить эти знаки в Интернете, используются символы 〳〵 и 〴〵, так как горизонтальных вариантов кунодзитэн не существует.

Если к кунодзитэн добавляется дакутэн (комбинируемый значок, придающий кане звонкость), то он действует на первый слог повторяемого слова. Например, токородокоро может быть написано как ところ〴〵 — озвончение произошло только с первым слогом.

В качестве альтернативы можно указать на повторение простых (горизонтальных) одоридзи: ところゞゝゝ токородокоро или 馬鹿々々しい бакабакасий. Такая запись не очень распространена в современном письме, но ею часто пользуются во избежание использования разорванного кунодзитэна 〳〵.

В отличие от простого одоридзи, в случае повторения звонкого слога одиночная 〱 будет означать звонкий слог: ばか〱しい — это «бакабакасий».

Аналоги в других языках 
В тайском языке имеется знак май ямок «ๆ», показывающий удвоение слова. Удвоенные слова, как в китайском, имеют усиленное значение.

В английском и других европейских языках используется знак повтора «ditto mark» (″).

Имеется египетский иероглиф, O50:Z4 — sp sn, повторяющий предыдущий иероглиф.

Источники 

Тайский язык
Типографские знаки
Японская письменность
Китайская письменность